Casere ima više značenja:
 Casere, Padova
 Casere, Varese